Hungerecker ist der Familienname folgender Personen:
 Leon Hungerecker (* 1998), deutscher Eishockeytorwart
 Phil Hungerecker (* 1994), deutscher Eishockeyspieler